Osoby:
 William H. Seward (1801-1878) – prawnik i polityk amerykański, senator, sekretarz stanu i gubernator stanu Nowy Jork
 Albert Charles Seward (1863-1941) – brytyjski botanik i geolog
Obiekty geograficzne:
 Seward – półwysep na Alasce
Miejscowości w USA:
 Seward – miasto w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Seward – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Seward – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Seward – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Seward
 Seward – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Gminy w USA:
 Seward (ang. Seward Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Seward (ang. Seward Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Seward (ang. Seward Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Seward (ang. Seward Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Seward
 Seward (ang. Seward Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Seward (ang. Seward Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Seward (ang. Seward County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Seward (ang. Seward County) – w stanie Nebraska

Zobacz też 
 szaleństwo Sewarda (zakup Alaski)